Ботуња може бити:

 Ботуња (Брус), насељено мјесто у општини Брус, Република Србија
 Ботуња (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ